Fronsac (Haute-Garonne)
 Fronsac (Gironde)